Тельманская культура — археологическая культура позднего палеолита.

Вторая хронологическая культура Подонья (Костёнковско-борщёвский археологический комплекс) и вторая археологическая культура, вообще, между Днепром и Волгой. Следует после стрелецкой культуры и синхронной ей костёнковско-спицынской культуры. Была замещена городцовской культурой.

Названа по памятнику Костёнки VIII (2-й слой) (Тельманская стоянка). Стоянка Костёнки 8 (Тельманская) на мысу, образованном Александровским логом и его крупным отвершком Бирючьим логом, недалеко от устья Александровского лога была открыта А. Н. Рогачёвым в 1936 году. Стоянка Костёнки-8 (Тельманская) является единственной многослойной стоянкой Костёнковско-Борщёвского палеолитического район на Дону, содержащей остатки поселений переходного периода от раннего этапа верхнего палеолита к среднему (28—22 тыс. л. н.). На стоянке представлены две граветтоидные индустрии, залегающие, соответственно, в покровных лёссовидных суглинках (культурный слой 1а) и верхней гумусированной толще (культурный слой II). По кости лошади и фрагменту обожженного черепа человека получены радиоуглеродные даты 24 500 ± 450 л. н. и 23 020 ± 320 лет назад. Человек со стоянки Костёнки 8/II вероятно был съеден. Возможно, на Тельманской стоянке (Костёнки 8) выявлен, самый ранний случай символической трепанации на черепной коробке взрослой особи (мужского пола?), найденной в 1959 году во 2-м культурном слое и склеенной из трёх частей реставраторами.

Здесь найдено 5 округлых жилищ диаметром 5—7 метров. Жилища округлой формы, лёгкие, наземные отличаются большой площадью.

Кремнёвое производство характеризуется использованием правильных призматических пластин как заготовок, мустьерские формы отсутствуют, в инвентаре преобладают миниатюрные лезвия и микропластинки с притупленным краем, много резцов (преимущественно боковых) и скребков (конечные и боковые), пластин из выемки, многие проколок. Есть изделия на пластинках со скошенным краем, которые в большом количестве встречаются уже в мезолите. Всего найдено 22000 расщепленных древним человеком кремнёвых изделий, из них 2000 орудий. Большая часть их изготовлена на миниатюрных пластинах.

Среди костных изделий представлены лощила, веретенообразные острия. Украшения и предметы искусства неизвестны.

Литература 
 Ефименко П. П., Борисковский П. И., 1957. Тельманское палеолитическое поселение // ПиН. Т. 3.
 Литовченко Л. М. Тельманская палеолитическая стоянка (II культурный слой) // Советская археология. 1969. № 3. C. 110—123.
 Рогачёв А. Н. О нижнем слое культурных остатков Тельманской стоянки в Костёнках // КСИИМК. 1951. Вып. 37. С. 23—29.
 Рогачёв А. Н., Аникович М. В., Артемова В. Д. 1979. Костёнки 8 (Тельманская стоянка) // Верхний плейстоцен и развитие палеолитической культуры в центре Русской равнины. Воронеж. 
 Рогачёв А. Н., Аникович М. В., Дмитриева Т. Н. 1982. Костёнки 8 (Тельманская стоянка) // Палеолит Костёнковско-Борщёвского района на Дону.

Примечания 

Палеолит
Археологические культуры Европы
Археологические культуры России